Desa Ngepoh kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ngepoh (administrativ by i Indonesien, lat -7,81, long 113,24), Jawa Timur, 
 Desa Ngepoh (administrativ by i Indonesien, lat -8,21, long 111,86), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar